Zandburen (Hollands Kroon), een buurtschap in de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland.
 Zandburen (Smallingerland), een buurtschap in de gemeente Smallingerland in de provincie Friesland.
 Zandburen (Scharsterland), een buurtschap in de gemeente Scharsterland in de provincie Friesland.